Омакасе ( от 任せる — «поручить») — японская фраза, которая означает «полагаюсь на вас».

Использование в речи 
Выражение используется посетителями в ресторанах суши и говорит о том, что клиент оставляет выбор суши на усмотрение шефа. Шеф-повар обычно представляет серию блюд, начиная с легкой пищи и переходя к тяжелой. Эта фраза не относится исключительно к суши из сырой рыбы с рисом и может включать в себя гриль, кипячение или другие методы приготовления пищи.

Особенности 
Клиенты, заказывающие стиль омакасе, ожидают, что шеф-повар будет изобретателен и удивителен в выборе блюд, а блюдо можно сравнить с художественным произведением. Заказ омакасе может быть азартной игрой, но клиент, как правило, получает самую качественную рыбу по более низкой цене, чем если бы он заказывал блюдо из меню.

См. также 
 Суши
 Кайсэки

Примечания 

 

Суши
Культура Японии
Японская кухня
Блюда по алфавиту